Patna – corporazione municipale indiana
Patna – località della Scozia
Patna – antico stato dell'Asia